Lora pode se referir a

pessoas:
 Eduardo Lora, economista colombiano.
 Fabiano Bolla Lora, futebolista brasileiro.

municípios:
 Lora de Estepa, um município na Espanha.
 Lora del Río, um município na Espanha.
 Sargentes de la Lora, um município na Espanha.
 Obispo Ramos de Lora, um município em Venezuela.

tecnologia:
 LoRa - é uma tecnologia de rede de área ampla de baixa potência

Desambiguação